Laxá peut désigner :
 le Laxá í Aðaldal, un fleuve d'Islande dans la région de Norðurland eystra prenant sa source au Mývatn et se jetant dans le Skjálfandi ;
 le Laxá, un fleuve d'Islande dans la région de Vesturland se jetant dans le Hvalfjörður ;
 le Laxá, un fleuve d'Islande dans la région de Vestfirðir se jetant dans le Króksfjörður.

Voir aussi 
 Laxå